El término chiripa hace referencia a:
 Una suerte favorable o casualidad oportuna (ver serendipia).
 La Cultura Chiripa, una de las culturas más antiguas de la región andina.
 El nombre con el que se conoce popularmente en Venezuela la Blattella germanica, un tipo de cucaracha de tamaño inferior a los 2 centímetros, llamada en otros lugares "cucharilla de moca" (en referencia al café moca).
Existe en el argot científico una palabra: "serendipity" (serendipia) que se traduciría inmediatamente por "chiripa".